Олег Вещий, эпоха Киевской Руси
 Олег Киевский — современный московский художник-скульптор, член Союза художников.